«Дж. Эдгар» () — биографическая драма режиссёра Клинта Иствуда о Джоне Эдгаре Гувере по сценарию Дастина Лэнса Блэка. В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо, Арми Хаммер, Наоми Уоттс, Дэймон Херриман и Джеффри Донован. Премьера в России состоялась 23 февраля 2012 года.

Сюжет 

Биографический фильм, посвящённый главе ФБР Эдгару Гуверу. Одиозный директор возглавлял бюро на протяжении полувека и успел завоевать весьма противоречивую репутацию. Объявив войну гангстерам и ку-клукс-клану, Гувер также преследовал Мартина Лютера Кинга и собирал обширное досье на «неблагонадёжных» граждан, среди которых были видные политики и звёзды Голливуда.

Фильм также подробно анализирует близкие личные и профессиональные отношения Гувера с его протеже и компаньоном Клайдом Толсоном.

В ролях 
 Леонардо Ди Каприо — Джон Эдгар Гувер
 Арми Хаммер — Клайд Толсон
 Наоми Уоттс — Хелен Гэнди
 Дэймон Херриман — Бруно Гауптманн
 Джеффри Донован — Роберт Кеннеди
 Джуди Денч — Энни Мари Гувер
 Эд Вествик — Агент Смит
 Джош Лукас — Чарльз Линдберг
 Кен Ховард — Харлан Фиск Стоун
 Стивен Рут — Артур Келер
 Джефф Пирсон — Александр Митчелл Палмер
 Лиа Томпсон — Лела Роджерс
 Гуннер Райт — Дуайт Эйзенхауэр
 Кристофер Шайер — Ричард Никсон
 Кристиан Клименсон — инспектор Шелл
 Адам Драйвер — Вальтер Лайл

Критика 
«Дж. Эдгар» был проигнорирован американскими киноакадемиками при раздаче «Оскаров» за 2012 год. Фильм критиковали за неудачный грим и тусклое освещение. В то же время отмечался драматизм личной жизни Гувера (социопат против социопатов), эффектно выявленный сценаристом, и высокий уровень актёрских работ.

Манола Даргис (The New York Times) заявила, что любовная история Дж. Гувера выгодно выделяется на фоне «сумеречных сказаний о добре и зле», на которых набил руку Клинт Иствуд на закате своей кинокарьеры: в фильме выявлено человеческое измерение легендарного борца с преступностью, великая любовь его жизни, показана психологическая трагедия «жизни в шкафу». По мнению Питера Трэверса (Rolling Stone), Иствуд разбивает миф о Гувере столь же энергично, как он поступил с мифом о Диком Западе в «Непрощённом». Дж. Хоберману показалось, что «Дж. Эдгар» — наиболее амбициозный и богатый нюансами проект режиссёра за последние 20 лет. Роджер Эберт похвалил точность декораций и костюмов: «Редко какой фильм так уверенно обнимает семь десятилетий». Привязанность Гувера к нескольким ключевым сотрудникам напомнила ему о Сталине.

Полина Грибовская в своей рецензии на портале «Интерфакс» сравнивает фильм сначала с «Харви Милком» (наиболее известной работой сценариста Д. Л. Блэка), а затем — с последней работой Иствуда, рекламным роликом «Halftime in America». Одним из главных недостатков фильма, по мнению критика, являются слишком прямолинейные авторские высказывания применительно к противоречивым героям. Кроме того, бытовые мелочи затмевают исторические события, показанные в фильме, что «выглядит куда более оскорбительно, чем диснеевские мультпародии про Эдгара Клювера».

Историческая достоверность 
Профессор истории в Йельском университете Беверли Гейдж в целом позитивно оценивает достоверность изображения фигуры Гувера как персонажа. Вместе с тем, она отмечает, что гомосексуальный роман между Гувером и Толсоном хотя и не исключен, но не имеет надежных документальных подтверждений; то же самое касается и предполагаемой склонности Гувера к трансвестизму. Эпизоды, где Гувер диктует свои мемуары молодому сотруднику ФБР, также не находят подтверждения в архивах.

Историк Аарон Дж. Стокхэм ставит под сомнение достоверность сцены, где Гувер лично надиктовывает текст анонимного письма ФБР с угрозами Мартину Лютеру Кингу. По мнению Стокхэма, Гувер, скорее всего, поручил бы эту работу другим сотрудникам Бюро.

Награды и номинации 
 2011 — премия Американского института киноискусства за лучший фильм года.
 2011 — номинация на премию Национального совета кинокритиков США за лучший фильм.
 2011 — номинация на премию «Спутник» за лучшую мужскую роль (Леонардо Ди Каприо).
 2012 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — драма (Леонардо Ди Каприо).
 2012 — две номинации на премию Гильдии киноактёров США: за лучшую мужскую роль (Леонардо Ди Каприо) и за лучшую мужскую роль второго плана (Арми Хаммер).
 2012 — номинация на премию Австралийского киноинститута за лучшую мужскую роль (Леонардо Ди Каприо).
 2012 — номинация на премию GLAAD Media Award за лучший фильм в широком прокате.

Примечания 

Фильмы США 2011 года
Фильмы по сценариям Дастина Лэнса Блэка
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Исторические фильмы США
Фильмы о ФБР
Фильмы о терроризме
Фильмы Imagine Entertainment
Фильмы Warner Bros.